Заттледт () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Вельс.  . Официальный код  —  41817.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Герхард Хубер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 9 мест.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Верхней Австрии